Лян Чэнь (; родилась 25 февраля 1989 года в Сюйчжоу, Китай) — китайская теннисистка; победительница шести турниров WTA в парном разряде.

Общая информация

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (11)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (11)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (26)

Победы (14)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Китая